Krucjata Bourne’a – powieść Roberta Ludluma, będąca kontynuacją bestsellerowej książki Tożsamość Bourne’a
 Krucjata Bourne’a –  film sensacyjny nakręcony w 2004